Diego Azar puede referirse a:

Diego Azar Oyenart, músico y compositor uruguayo.
Diego Javier Azar, piloto de automovilismo de velocidad argentino.